La ligne 353B est une ancienne ligne de tramway vicinal de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Furnes à Poperinge entre  et .

Histoire 
 : mise en service en traction vapeur entre la gare de Poperinge et Roesbrugge (nouvelle section mise en service huit jours plus tôt pour le transport des betteraves, ) ; exploitation par l'Omtrek Diksmuide - Yper (ODI).

 : prolongement de Roesbrugge à la gare de Furnes, nouvelle section Roesbrugge - Furnes Bulskampstraat () et section Furnes Bulskampstraat - Gare commune avec la ligne 360 Ypres - Furnes ().

 : reprise de l'exploitation par la SNCV. : suppression de la section Poperinge - Roesbrugge et remplacement par une ligne d'autobus.

 : suppression de la section restante entre Roesbrugge et la gare de Furnes avec reprise du service par la ligne d'autobus précitée.

Infrastructure

Dépôts et stations

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 353 (1931), n° de tableau partagé avec la ligne 20 Furnes - La Panne.

Notes et sources

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Lignes de tramway de la SNCV

 

Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Flandre-Occidentale
Capital 29
Capital 115
Ligne SNCV exploitée par l'ODI